Jadidi ist der Familienname folgender Personen:

 Abbas Jadidi (* 1969), ehemaliger iranischer Ringer.
 Amir Jadidi (* 1984), iranischer Film- und Theaterschauspieler